Державна казначейська служба України
 Державний комітет статистики України (тепер Державна служба статистики України)

Акроніми